Santa Gemma di Saintonges – Santa e martire, vissuta in Aquitania tra il I e il II secolo; celebrata il 15, 16 o 20 giugno a seconda delle località;
 Santa Gemma di Goriano Sicoli – Santa italiana vissuta tra il XIV e il XV secolo, celebrata il 12 maggio;
 Santa Gemma Galgani – Santa italiana vissuta tra il XIX e il XX secolo, celebrata l'11 aprile (16 maggio per la Congregazione Passionista e per l'Arcidiocesi di Lucca).